Krasnyj Maj () – nazwa toponimów w Rosji

 Krasnyj Maj – wieś w rejonie czaryszskim Kraju Ałtajskiego
 Krasnyj Maj – osiedle typu wiejskiego w rejonie pawłowskim Kraju Ałtajskiego
 Krasnyj Maj – chutor w obwodzie biełgorodzkim
 Krasnyj Maj – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Krasnyj Maj – osiedle (wysiełok) w Republice Mari El
 Krasnyj Maj – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Krasnyj Maj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie riazańskim
 Krasnyj Maj – osiedle typu wiejskiego w rejonie kaszyńskim obwodu twerskiego
 Krasnyj Maj – osiedle typu wiejskiego w rejonie udomielskim obwodu twerskiego